Wright steht für:

 Brüder Wright, US-amerikanische Pioniere der Luftfahrt 
 Wright (Familienname), englischer Familienname, Namensträger siehe dort
 Wright (Mondkrater), Einschlagkrater am äußersten südwestlichen Rand der Mondvorderseite
 (1747) Wright, Asteroid des Hauptgürtels

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Wright (Alabama), Gemeindefreies Gebiet im Lauderdale County, Alabama
 Wright (Arkansas), Gemeindefreies Gebiet im Jefferson County, Arkansas
 Wright (Florida), Census-designated place im Okaloosa County, Florida
 Wright (Iowa), Gemeindefreies Gebiet im Mahaska County, Iowa
 Wright (Kansas), Gemeindefreies Gebiet im Ford County, Kansas
 Wright (Michigan)
 Wright (Minnesota), Stadt im Carlton County, Minnesota
 Wright (Mississippi)
 Wright (New York), Ort im Schoharie County, New York
 Wright (Tennessee)
 Wright (Texas)
 Wright (Virginia), Gemeindefreies Gebiet im Roanoke County, Virginia
 Wright (West Virginia), Gemeindefreies Gebiet im Raleigh County, West Virginia
 Wright (Wyoming), Ort im Campbell County, Wyoming
 Wright Crossroads (Alabama), Ort im Lee County, Alabama
 Wright Mill (Georgia), Ort im Fannin County, Georgia
 Wright Settlement (New York), Ort im Oneida County, New York
 Wright Shop (Virginia), Ort im Amherst County, Virginia
 Wright Town (Arkansas), Teil des Township of van Buren im Crawford County, Arkansas

Unternehmen:

 Wright Aeronautical
 Wright Company
 Wright Medical
 Wright Engineering Works, britischer Hersteller von Automobilen
 Wright Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Wrightbus, nordirischer Omnibushersteller

geografische Objekte in der Antarktis:
 Wright Bay, Bucht an der Küste des Königin-Marie-Lands
 Unterer Wright-Gletscher und Oberer Wright-Gletscher, Gletscher im Viktorialand
 Wright-Halbinsel, Halbinsel an der Küste der Adelaide-Insel
 Wright Hill, Hügel in der Ross Dependency
 Wright Inlet, Bucht an der Ostküste des Palmerlands, Antarktische Halbinsel
 Wright Island (Antarktika), Insel vor der Küste des Marie-Byrd-Lands
 Wright-Pass, Passweg an der Küste des Marie-Byrd-Lands
 Wright Peak, Berg im Ellsworthland
 Wright-Piedmont-Gletscher, Vorlandgletscher an der Westküste des Grahamlands, Antarktische Halbinsel
 Wright Point, Landspitze von Ford Island vor der Küste des Wilkeslands
 Wright Spires, Felsnadeln an der Westküste des Palmerlands, Antarktische Halbinsel
 Wright Valley, Tal im Viktorialand
 Mount Wright, Berg im Viktorialand

Siehe auch:
 Wright City (Begriffsklärung)
 Wright County (Begriffsklärung), Verwaltungseinheiten in den Vereinigten Staaten
 Wright Island (Begriffsklärung)
 Wright-Färbung, histologische Färbung zur Darstellung und Unterscheidung von unterschiedlichen Blutzellen
 Wrights (Begriffsklärung)